Geyr ist der Name von

 Carl Bernhard Reichsfreiherr Geyr von Schweppenburg (* 1913, † 1941, gefallen), deutscher Wehrmachtsoffizier
 Géza Andreas von Geyr (* 1962), deutscher Beamter und seit 2010 Vizepräsident des Bundesnachrichtendienstes
 Leo Geyr von Schweppenburg (* 1886, † 1974), deutscher General der Panzertruppe im Zweiten Weltkrieg
 Karl-Wilhelm Reichsfreiherr Geyr von Schweppenburg (* 1882, † 1923), deutscher Kavallerieoffizier
 Magdalena von Geyr (* 1984), deutsche Basketballspielerin
 Max Heinrich von Geyr (Max Heinrich von Geyr zu Schweppenburg; * 1712, † 1789), Priester und Domherr in Köln
 Theodor Geyr (* 1895, † 1953), deutscher Kirchenmaler

der Name eines alten westfälischen Adelsgeschlechts, siehe Geyr (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Geyer (Begriffsklärung)